La Supercoupe de l'UEFA 1987 est une compétition de football jouée sur un match unique opposant le FC Porto, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1986-1987 à l'Ajax Amsterdam, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1986-1987. Porto remporte cette édition sur le score de 2 buts à 0.

Feuille de match

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1986-1987 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1986-1987

Lien externe 
Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1987
Événement sportif international aux Pays-Bas
Événement sportif international au Portugal
Événement sportif à Porto
Compétition de football à Amsterdam
Compétition de football au Portugal
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Face-à-face gagné par le FC Porto
Football en 1987
Football en 1988
1987 aux Pays-Bas
1988 au Portugal
Sport en décembre 1987
Sport en janvier 1988
Football MS